Penmarc'h (en bretó Penmarc'h) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 5.691 habitants. Limita amb els municipis de Guilvinec, Plomeur i Saint-Jean-Trolimon. El consell municipal ha aprovat la carta Ya d'ar brezhoneg.

Demografia

Administració

Galeria d'imatges

Referències 

Municipis del districte de Quimper